Condado de Bristol es el nombre de varios condados en los Estados Unidos:

 Condado de Bristol (Massachusetts) 
 Condado de Bristol (Rhode Island) 
y un barco nombrado por estos condados: 
 USS Bristol County (LST-1198) un Tanque de desembarque de buques Clase Newport de la Armada de los Estados Unidos.

En Inglaterra
 Bristol, un condado ceremonial.